Franciaország
Nolay, település Côte-d’Or megyében
Nolay, település Nièvre megyében

 Spanyolország
Nolay, község Soria tartományban